

Voornaam 
 Est(h)er (voornaam), meisjesnaam

Bijbel 
 Ester (boek), boek in de Hebreeuwse Bijbel
 Taäniet Ester, het vasten van Est(h)er, joodse vastendagen
 Ahasveros en Haman aan het feestmaal van Est(h)er, schilderij van Rembrandt van Rijn
 Ester (Bijbel), persoon in de Hebreeuwse Bijbel.

Scheikunde 
 Ester (scheikunde), functionele groep

Personen 
 Ester Goossens (1972), Nederlands atlete
 Ester Mägi (1922), Estisch componiste
 Ester Naomi Perquin (1980), Nederlands dichteres
 Ester Workel (1975), Nederlands roeister
 Peter Ester (1953), Nederlands socioloog en politicus

Plaatsen 
 Ester (Alaska), plaats in de Amerikaanse staat Alaska
 Ester (Castro Daire), plaats in Portugal
 Parada de Ester, plaats in Portugal

Zie ook 
 Esther (doorverwijspagina)